Fortrose bezeichnet 
 einen Ort in Schottland, siehe Fortrose (Schottland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Fortrose (Neuseeland)